Касас-дель-Кастаньяр ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Херте. Занимает площадь 25 км². Население — 627 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 104 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса